Голда — власна назва.

Персоналії 
 Голда — особове ім'я.
 Голда Меїр

Топоніми 
 Голда — село у Румунії.
 Голда (річка)